Тарас Буљба може бити:

 Тарас Буљба, роман руског књижевника Николаја Гогоља

или

 Тарас Буљба (филм из 2009), руски играни филм Владимира Бортка, направљен по мотивима Гогољевог романа
 Тарас Буљба (филм из 1962), амерички играни филм направљен по мотивима Гогољевог романа
 Тарас Буљба (филм из 1909), руски краткометражни филм режисера Александра Дранкова.
 Тарас Буљба (филм из 1924)
 Тарас Буљба (филм из 1936)
 Тарас Буљба (опера), опера из 1890. украјинског композитота Миколе Лисенка
 Тарас Буљба (балет), балет из 1940. руског композитора Василија Соловјева-Седоја.
 Тарас Буљба (рапсодија), рапсодија чешког композитора Леоша Јаначека